Orgie (godsdienstig feest), een extatisch godsdienstig feest
 Bacchanalia, een losbandig feest in het algemeen
 Drinkgelag, samenkomst van meerdere personen die gepaard gaat met een grote of overmatige alcoholconsumptie
 Groepsseks, meer dan twee mensen die seksuele handelingen met elkaar uitvoeren
 Orgie (seksualiteit), een feest waar ook openlijk seksuele handelingen plaatsvinden